2/11 kan syfta på:

 2 november
 11 februari (amerikanskt datumformat)